ürményi Hunyady József (1773-1822) a lóversenyzés egyik hazai meghonosítója
 Hunyady József (1801–1869) főrend, császári és királyi kamarás
 Hunyady József (1860–1914) színész
 Hunyady József (1870–1937) reálgimnáziumi tanár
 Hunyady József (1873–1942) nagybirtokos, politikus, királyi főudvarmester
 Hunyady József (1921–1983) író, újságíró